BZH – codice vettore ICAO della Brit Air
 bzh – codice ISO 639-3 della lingua mapos buag